Бусловский — фамилия. Известные носители:
 Бусловский, Виктор Николаевич (род. 1950) — генерал-лейтенант, организатор военно-политической, воспитательной работы, писатель, публицист.
 Бусловский, Вилорий Вилорьевич (1963—2000) — майор милиции, командир СОБР УБОП Калининградской области.